Eurileone – generale spartano sotto Dorieo
Eurileonte – tiranno di Selinunte
Eurileone – figura della mitologia greca e romana